Os coraixitas (em árabe: قريش, transl. quraysh) eram os integrantes da tribo árabe dominante na cidade de Meca durante o surgimento do islamismo. Era a tribo à qual pertencia a linhagem de Maomé, assim como a primeira a liderar uma oposição inicial à sua mensagem.

Seu nome árabe costuma ser transliterados em caracteres latinos de diversas maneiras, como  Qoraish, Quraysh, Koraich, Qurays, entre outros. A tribo era a responsável e guardiã da Caaba e de seus peregrinos, que reuniam-se anualmente neste local, vindos de diferentes locais do Oriente Médio, e realizavam cultos e oferendas religiosas a vários deuses. Este local acabou sendo um consenso entre as fragmentadas tribos árabes daquela época.

Quadro genealógico 

Coraixitas